Keijo Korhonen kan syfta på:

 Keijo Korhonen (backhoppare)
 Keijo Korhonen (politiker)